è una serie OAV composta da tre episodi basati su fiabe. Questi episodi sono stati distribuiti, solo in Giappone, il 3 ottobre 1989. I personaggi delle fiabe originali sono stati sostituti dai personaggi della serie di videogiochi di Mario.

Personaggi

Episodi
: anime basato sulla celebre fiaba giapponese Momotarō. Un giorno la Principessa Peach ebbe la visita dei suoi nonni Ojiisan e Obaasan, due martelkoopa anziani che dovettero più tardi soffrire il rapimento della nipote da parte di Bowser e i Bowserotti. Questo primo vorrebbe sposare la giovane attratto dalla sua bellezza e non vuole assolutamente restituirla ai nonni. Quando sembrava non esserci speranza, Ojiisan e Obaasan videro cadere dal cielo una pesca con le sembianza di una cometa, dentro la quale nacque proprio Mario. I due martelkoopa decisero di adottare il bambino per così chiedere a lui quando sarà grande se potrà salvare la povera Peach. Mario accettò l'incarico e partì avendo con sé Super Fungo e una pistola. Alla fine l'eroico idraulico, con l'appoggio di tre ex-nemici di Bowser, riuscirà a sconfiggerlo salvando Peach e restituendo dei tesori rubati dal malefico Koopa.
: anime basato sulla fiaba giapponese Issun-bōshi (versione giapponese di Pollicino). Mario viene allevato da una giovane famiglia, la quale dovette assicurarsi della sua crescita, dato dal fatto che Mario era alto solo tre pollici. Quando questi divenne adulto, la madre e il padre dovettero dargli la possibilità di farsi una nuova vita e lo portarono in una zattera su un piccolo torrente. Dopo comunque aver provato una brutta esperienza a causa di molti nemici, Mario svenne durante il viaggio e si ritrovò al suo risveglio in casa della Principessa Peach che lo aveva trovato a riva. Mario si innamora della sua nuova compagna, ma dovrà subito dopo vedersela con Bowser, il quale tenta di rapirla. Dopo un breve combattimento, Bowser inghiottisce Mario che riesce fortunatamente a salvarsi e salito sul volto del Re dei Koopa gli taglia le corna a colpi di spada affilandogli anche le sopracciglia. Bowser scappa piangendo, mentre Mario e la principessa notano in terra un martello magico che servirà all'eroe per avere finalmente un'altezza normale.
: episodio basato sulla versione giapponese di Biancaneve e i sette nani. In questo terzo e ultimo episodio, qui Peach farà la parte di Biancaneve, Mario il suo principe azzurro, Luigi il fratello di quest'ultimo, dei sette Toad i sette nani e Bowser il ruolo della regina malvagia. Tant'è che quest'ultimo Mario darà una pozione magica per svegliare Peach anziché di un bacio e subito dopo dovrà affrontare sconfiggendo Bowser e i Bowserotti che sono i suoi scagnozzi di quest'ultimo insieme a suo fratello Luigi, portando poi finalmente la pace.

Collegamenti esterni

Serie televisive basate su Mario
Anime e manga basati su videogiochi
Anime e manga basati su fiabe
Serie televisive basate su fiabe